Sara Johanna Lindborg es una deportista sueca que compite en lucha libre. Ganó una medalla de bronce en el Campeonato Europeo de Lucha de 2020, en la categoría de 57 kg.

Palmarés internacional

Referencias

Luchadores de Suecia